Мрштик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мрштик, Алоис (14 октября 1861, Йимрамов, Моравия, Австрийская империя — 24 февраля 1925, Брно, Чехословакия) — чешский писатель и драматург.
 Мрштик, Вилем (14 мая 1863, Йимрамов, Моравия, Австрийская империя — 2 марта 1912, Диваки, Чехия, Австро-Венгрия) — чешский писатель, драматург, переводчик и литературный критик.